Финал 29-го чемпионата СССР по русским шашкам прошёл в Кишинёве в октябре 1969 года. В нём приняли участие 10 сильнейших шашистов страны, которые разыграли звание чемпиона в двухкруговом турнире.  В полуфинале проводившимся по швейцарской системе принимали участие 70 спортсменов.

Победил бакинец Виталий Габриелян. Второе место занял москвич Николай Абациев. Третье-пятое места в турнире поделили Юрий Арустамов, Аркадий Плакхин и Анатолий Чернопищук. Бронза была присуждена Юрию Арустамову.

Юрий Харченко был включён вместо отказавшегося Зиновия Шпицнаделя. Впервые в финале не было представителей Ленинграда.

Турнирная таблица 

(1 - победа, = - ничья, 0 - поражение)

Ссылки 

 Архив журналов «Шашки» 1970 №1 и №2

Литература 

 Методическое пособие СЛШИ. «От Медкова до Иванова». Авторы Ю.А. Арустамов, В.М. Высоцкий, С.Н. Горбачёв. 1990.

Примечания 

Спортивные соревнования в Кишинёве
1969 год в шашках
Чемпионаты СССР по русским шашкам
1969 год в Молдавии
Октябрь 1969 года
Шашки в Молдавии